

Geografia 
 Francia
 Marest – comune nella regione dell'Alta Francia
 Marest-Dampcourt – comune nella regione dell'Alta Francia 
 Marest-sur-Matz – comune nella regione dell'Alta Francia